Ще́пка — отколотая тонкая древесная пластинка; вид измельчённой древесины.

Щепка также может означать:
 Щепка (повесть) — произведение В. Зазубрина о чекистах, написанное в 1923 году. 
 Щепка (фильм) —  американский эротический триллер 1993 года.
 Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

См. также 
 Щепа
 Заноза